Burgers peut faire référence à :
 Jean Burgers (1917-1944), héros de la résistance belge durant la Seconde Guerre mondiale.
 Johannes Martinus Burgers (1895-1981), physicien hollandais.
 l'équation de Burgers, nommée d'après le précédent.
 Thomas François Burgers (1834-1881), président de la République du Transvaal.
 Burgers, un album du groupe Hot Tuna.